Albaicín peut désigner :
 Albaicín, un quartier dans la ville espagnole de Grenade.

 Ignacio Rafael García Escudero, un matador originaire de Grenade.